Монастир — топоним (происходит от  или  «монастырь»). Может означать:
 Монастир — город в Тунисе.
 Монастир (вилайет) — вилайет в Тунисе.
 Монастир — прежнее наименование города Битола в Македонии.
 Монастир (Сардиния) — село вблизи Кальяри на острове Сардиния.

См. также 
 Манастир
 Монастырь (значения)
 Мюнстер (значения)